Мико́ла Васи́льович Шкрібля́к (9 листопада 1959, Зелене (Верховинський район) — 22 березня 2002, Івано-Франківськ)

Життєпис 
Микола Шкрібляк народився 9 листопада 1959 року в с. Зеленому Верховинського району в багатодітній сім'ї в родині різьбярів. Його дитинство пройшло у селі Яворові на Косівщині. Тут він закінчив середню школу, після чого вступив до Львівського сільськогосподарського інституту, який закінчив 1982 року за фахом «інженер-будівельник». Трудову діяльність М. Шкрібляк розпочав у колгоспах Косівського району. У 1998 році заснував будівельну фірму «Промінь». З грудня 1997 року працював на посаді заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка, де курував питання паливно-енергетичного комплексу, зовнішньоекономічних зв'язків, міжрегіональних програм та інвестиційної політики. У вересні 2001 року М. Шкрібляка було обрано головою Ради з туризму Карпатського регіону, до якої входять чотири області (Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська та Чернівецька), а в січні 2002 року — президентом Фонду розвитку Гуцульщини. М. Шкрібляк був одружений.

Син Назарій — на час вбивства, — студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Шкрібляк балотувався до Верховної Ради за округом № 90 (Надвірнянський район).

Убивство 

На момент убивства Микола Шкрібляк обіймав посаду заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації, був головою Івано-Франківської обласної організації СДПУ(о). Він кандидував у народні депутати (самовисування) в Надвірнянському виборчому округу № 90. Був смертельно поранений із вогнепальної зброї у п'ятницю 22 березня близько 22-ї години в під'їзді свого будинку на вулиці Чорновола, фактично, в центрі Івано-Франківська.

За неофіційною інформацією, М.Шкрібляк контролював Надвірнянський НПЗ, низку рекреаційних закладів і деревообробних підприємств.

Примітки

Література 

 Ткачук Тарас. Кривава крапка виборчої кампанії // Незалежність. — 2002. — № 14 (4—10 квіт.).
 Профіль на сайті ЦВК

Політики України
Українські вбиті політики
Уродженці Верховинського району
Гуцули